La Batalla de Nassau o la Batalla de las Bahamas puede referirse a los siguientes conflictos bélicos:

 Batalla de Nassau (1720), una batalla entre el Reino Unido y España durante la Guerra de la Cuádruple Alianza;
 Batalla de Nassau (1776), una batalla entre el Reino Unido y las Trece Colonias durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos;